Lepta kan syfta på:

 Lepta (släkte) – ett släkte av tvåvingar
 Lepta (myntenhet) – en grekisk myntenhet
 Lepta (musikalbum) – ett musikalbum av den ryska musikgrupprn Arkona